Бенджамін Вільямс (), також Бен Вільямс ()

 Бенджамін Джон Вільямс — австралійський футбольний арбітр.
 Бенджамін Семюель Вільямс — англійський ботанік.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок